Републички завод за заштиту споменика културе, са седиштем у Београду, од самог оснивања има виталан значај за очување културног наслеђа Србије.

Историја 
На предлог чувеног писца Јована Стерије Поповића кнез Александар Карађорђевић 22. фебруара 1844. године у сагласности са Совјетом издаје уредбу којом се забрањивало рушење старих градова и њихових послератних остатака. Ова уредба први је општи акт о заштити културног наслеђа у Србији.
Милорад Панић – Суреп књижевник је чијим је залагањем Влада Србије 1947. године основала Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе Народне Републике Србије, са седиштем у престоници. Преименован је у Републички завод за заштиту споменика културе – Београд 1960. године, док му је припојен 1971. године Југословенски институт за заштиту споменика културе.
Непокретна културна добра која су на Листи светске културне и природне баштине Унеска са територије Србије су манастир Студеница и манастир Дечани, потом и манастири Пећка Патријаршија и Сопоћани, као и црква Богородица Љевишка у Призрену, затим и археолошко налазиште Гамзиград. На поменутој Листи су прибележени у распону од 1979. до 2007. године.

Значај 
Републички завод за заштиту споменика културе – штити, истражује, евидентира и презентује наслеђе од праисторијских споменика, преко средњовековног наслеђа до споменика новије историје и савремене архитектуре, што свакако представља огромну драгоценост Србије и српског народа како културно-историјску, тако и  образовну, уметничку и естетску вредност истиче ичува од уништења и заборава.

Надлежност 
Надлежности Републичког завода за заштиту споменика културе су бројне, неке од њих су: редовно вођење евидентације и документације о заштићеним добрима, годишње обавештавање Народне Скупштине Републике Србије о стању заштићености културних добара и старање о примени међународних конвенција и других аката, проучавање, испитивање и старање о јединственој примени критеријума у погледу предлагања за проглашење одређених непокретности за културна добра и утврђивање непокретних културних добара од великог и од изузетног значаја...

Галерија

Референце

Види још 
Чланак о сродној или сличној теми која се не спомиње овде Чланак о сродној или сличној теми која се не спомиње овде

Спољашње везе 

Споменици културе од изузетног значаја
Туристичке атракције у Србији
Народно неимарство
Културно наслеђе у Србији
Непокретна културна добра